Municipio de Merrill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Merrill (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hettinger.
 Municipio de Merrill (condado de Newaygo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo.